Калейс () — латышская фамилия. Известные носители:

 Калейс, Айвар (род. 1951) — советский и латышский композитор, органист, пианист.
 Калейс, Александр (1876—1934) — генерал латвийской армии.
 Калейс, Артур (1907—1999) — советский и латвийский актёр театра и кино.
 Калейс, Конрад (1913—2001) — латышский военный преступник.